Van Zandt (o VanZandt o Vanzandt) può riferirsi a:

 Persone
 Elliott Van Zandt (1915-1959), allenatore di pallacanestro e allenatore di baseball statunitense.
 Jennie van Zandt (1858-1919), cantante d'opera americana, madre di Marie.
 Marie van Zandt (1858-1919), soprano statunitense>, figlia di Jennie.
 Maureen Van Zandt (XX secolo – ), attrice statunitense, moglie di Steven Van Zandt 
 Steven Van Zandt (1950 – ), musicista statunitense, marito di Maureen Van Zandt
 Townes Van Zandt (pseudonimo di John Townes) (1944-1997), cantautore statunitense. 

 Luoghi
 Contea di Van Zandt (Van Zandt County), contea del Texas